Servo — экспериментальный браузерный движок, разработанный Mozilla, также портированный Samsung на Android и процессоры ARM. Отличительная особенность движка — распараллеливание множества действий, таких как рендеринг, парсинг HTML, декодирование изображений и других, в раздельных изолированных легковесных потоках (task в терминах Rust). Движок написан на языке программирования Rust.

На начало 2013 года у Mozilla не было планов внедрять Servo в свои продукты, такие как Firefox. В начале 2014 года не исключалось, что когда-нибудь на его основе будут созданы встроенные браузеры, например для мобильных телефонов. Servo успешно проходит тесты Acid1 и Acid2, планируется реализация CEF (Chromium Embedding Framework).

Servo назван в честь вымышленного робота  из комедийного сериала Таинственный театр 3000 года.

Над проектом работает пять программистов Mozilla, команда из Samsung и небольшое сообщество добровольцев.

См. также 
 Gecko

Примечания

Ссылки 
 
 Блог проекта
 Проект на Github

Браузерные движки
Rust (язык программирования)